Буйково — название населённых пунктов.

Россия 
 Буйково — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Буйково — деревня в Кашинском районе Тверской области.